Составной список — индекс человеческого развития, созданный для примерной оценки уровня жизни населения по всем штатам США и столичному округу Колумбия по таким критериям, как доход населения, продолжительность жизни и образование. Согласно данным на 2014 год, среднее значение ИЧР в США составляет 0,915 и занимает 8 место из 187 стран. В целом для США свойственен очень высокий уровень человеческого развития. Наименее развитыми остаются юго-восточные штаты с наибольшей долей чернокожего населения.

Примечания 

Индекс человеческого развития
Население США
Списки по штатам США